Jethro – altra grafia di Jetro

Jethro Tull (gruppo musicale)

Jethro Tull (agronomo)